La Primera División 1928, organizzata dall'Asociación Amateurs Argentina de Football e disputatasi dal 15 aprile 1928 al 30 giugno 1929, fu il secondo campionato dell'AAAF, al quale presero parte 36 squadre, conclusosi con la vittoria dell'Huracán.

Classifica finale

Il torneo prevedeva quattro retrocessioni, ma solamente il Liberal Argentino e il Porteño furono retrocesse.

Classifica marcatori

Note

Bibliografia

Calcio nel 1928
Campionato argentino di calcio